Джон Уитхэмстед, или Джон Босток (, или Wheathampstead, или John Bostock, ; около  — ) — английский учёный-гуманист,  и богослов, монах-бенедиктинец, настоятель аббатства Святого Альбана в Сент-Олбансе (Хартфордшир).

Биография 

Родился около 1392 года в  в графстве Хартфордшир в семье Хью и Маргарет Босток. По материнской линии приходился племянником Джону Уитхэмстеду, возглавлявшему в 1401 году приорат аббатства Святого Альбана в Тайнмуте. 

Получил начальное образование в школе при аббатстве Св. Альбана в Сент-Олбансе. В возрасте 16 лет принял постриг в этой обители; в 1414—1417 годах изучал теологию в  бенедиктинцев Оксфордского университета. В 1420 году избран был аббатом монастыря Св. Альбана. 

В 1423 году принимал участие в , открывшемся в Павии, а затем переместившемся в Сиену, где, в частности, защищал имущество аббатства от притязаний епископа Линкольна Ричарда Флеминга. Во время пребывания в Сиене отлучался в Рим, где сумел добиться привилегий от папы  Мартина V. В 1426 году провёл в Сент-Олбансе поместный собор, на котором осудил еретиков.

Будучи энергичным и деятельным настоятелем, сделал немало для приращения богатств и земельных владений обители, выиграв ряд судебных исков, в том числе против архиепископа Кентерберийского  и епископа Нориджа . Отремонтировал несколько монастырских строений, пострадавших в начале Войны Алой и Белой розы, отстроил здание Глостерского колледжа в Оксфорде.

В 1428 году принимал в аббатстве многих представителей английской знати, в частности, юного короля Генриха VI с матерью Екатериной Валуа, Джоанну, вдову Генриха IV, а также Ричарда де Бошана графа Уорика и Джона Ланкастерского герцога Бедфорда с супругами. В 1431 году избран был представителем на церковном соборе в Базеле, но побывал ли на нём в действительности, неизвестно. 

В 1440 году оставил свой пост из-за слабого здоровья, занявшись научными и литературными трудами, сблизившись с покровителем монастыря герцогом Хэмфри Глостерским, младшим братом короля Генриха V, которому помог в составлении обширной библиотеки. Вероятно, по его инициативе управляющий аббатством Ричард Фокс (ум. 1448) продолжил анонимную историческую хронику , дополнив её рядом важных сведений о событиях истории Англии конца XIV — первой половины XV века.

17 января 1451 года, после смерти своего преемника Джона Стока, сделался аббатом своей обители во второй раз. После первой битвы при Сент-Олбансе 22 мая 1455 года получил разрешение от герцога Ричарда Йоркского похоронить Эдмунда Бофорта, герцога Сомерсета, Генри Перси, графа Нортумберленда, и Томаса, лорда Клиффорда. 

После поражения йоркистов во второй битве при Сент-Олбансе 17 февраля 1461 года, нанёсшей сильный ущерб монастырской собственности, временно удалился на родину в Уитхэмстед, обратившись с прошением к королю Эдуарду IV, который даровал ему грамоту с новыми привилегиями.

Умер 20 января 1465 года, его гробницу до сих пор можно видеть в монастырском соборе.

Сочинения 
Является автором нескольких дошедших до нас сочинений, написанных на латыни, из числа которых для историков наибольшую ценность представляет «Житница знаменитых мужей» () — первое произведение гуманистической литературы, написанное англичанином, сохранившееся в двух частях, рукописи которых находятся ныне в собрании Коттона Британской библиотеки (Cotton Nero MS C vi; Cotton Tiberius MS D v).

Название для этого четырёхтомного труда, представляющего собой своеобразную энциклопедию, в которой в алфавитном порядке располагаются «зёрна» различных знаний, преимущественно исторического и литературного характера, было выбрано в соответствии с латинской формой родовой фамилии Уитхэмстеда «Босток» () — Frumentarius (), которая переводится как «хлебозаготовщик» (рим. фрументарий).  

При работе над этим сочинением эрудированный Уитхэмстед использовал труды многих античных классиков, включая Гомера, Платона, Аристотеля, Ксенофонта, Петрония, Квинтилиана, Марциала, Кальпурния, Плутарха и Лактанция. Помимо них, источниками для него послужили исторические сочинения Уильяма Мальмсберийского, Гальфрида Монмутского, Матвея Парижского, а также «Великое Зерцало» Винсента из Бове.

В четвёртом томе «Гранариума» Уитхэмстеда, носящем название «Знаменитые мужи» (), присутствуют элементы исторической критики. В частности, в нём подвергается обоснованному сомнению популярная у средневековых английских историографов и хронистов теория происхождения английских королей от Брута Троянского, а содержащая её «История королей Британии» Гальфрида рассматривается как преимущественно литературное, а не историческое произведение.

Перу Уитхэмстеда принадлежат также два монастырских регистра, один из которых охватывает события 1420—1440, другой — 1451—1461 годов, преимущественно происходившие в Сент-Олбансе или вокруг него. При составлении их он пользовался хрониками Томаса Уолсингема и Ричарда Фокса, а также «Анналами монастыря Святого Альбана Джона Амундшема» (), в работе над которыми предположительно участвовал сам. Сообщения во втором из регистров доведены были аббатом, вероятно, лишь до 1458 года, после чего он оставил свою работу из-за болезни и старости, поручив её анонимному продолжателю. По мнению британского историка-медиевиста Антонии Грансден, регистры Уитхэмстеда, заключающие в себе немало его собственных посланий, подлинных актов и деловой переписки, по сути, представляют собой гибрид архивной документации и литературного сочинения.  

Двухтомные публикации анналов Сент-Олбанса Джона Амундшема и «Хроник, или регистров Джона Уитхэмстеда» () были выпущены в 1870—1871 и 1872—1873 годах в Лондоне в «Rolls Series» под редакцией переводчика и антиквария .

Из других трудов Уитхэмстеда представляют интерес «Собрание поэтов» (), а также Super Polycraticum et super Epistolas Petri Blesensis и Super Valerium in Augustinum de Anchona — комментарии к посланиям французского богослова XII века Пьера де Блуа и трудам итальянского богослова XIII века Августина из Анконы.

Антикварий XVI века  приписывал ему также такие сочинения, как «Описание Святой земли» (), Propinarium, «Житница поэтов» () и «Молитвослов» ().

Интересные факты 
 В сентябре 2020 года учёные-антропологи из исследовательской лаборатории Face Lab при Ливерпульском университете имени Джона Мурса под руководством профессора Кэролайн Уилкинсон смогли воссоздать лицо Джона Уитхэмстеда, используя компьютерную томографию его черепа, найденного в 2017 году при раскопках захоронений в Сент-Олбансе. При этом ряд журналистов усмотрели во внешнем облике аббата сходство с известным британским футболистом Уэйном Руни.

Примечания

Библиография 
 Калмыкова Е. В. Образы войны в исторических представлениях англичан позднего Средневековья. — М.: Квадрига, 2010. — 684 с. — (Исторические исследования). — ISBN 978-5-91791-012-3.

 Clark James G. Whethamstede [Bostock], John (c. 1392–1465) // Oxford Dictionary of National Biography. — Oxford University Press, 2004.
 Hunt William. Whethamstede, John // Dictionary of National Biography. — Volume 60. — London: Smith, Elder & Co, 1899. — pp. 447–449.
 Whethamstede John // Encyclopædia Britannica, 11'th ed. — Volume 28. — Cambridge University Press, 1911. — pp. 586–587.
 Antonia Gransden. Historical Writing in England, c.1307 to the Early Sixteenth Century. — London: Routledge and Kegan Paul, 1982. — xxiv, 644 p. — ISBN 0-415-15237-2.
 Galloway Andrew. Whethamsted, John // Encyclopedia of the Medieval Chronicle, ed. by Graeme Dunphy and Cristian Bratu. — Leiden; Boston: Brill, 2016.

Ссылки 
 Annales monasterii S. Albaniby a Johanne Amundesham, Monacho (лондонское издание 1870—1871 гг.)

Гуманисты Англии
Энциклопедисты
Хронисты Англии
Хронисты XV века
Латинские писатели Средневековья
Война Алой и Белой розы
Похороненные в соборе Сент-Олбанса
Бенедиктинцы Англии